Gusino – wieś w zachodniej Rosji, centrum administracyjne osiedla wiejskiego Gusinskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim
 Gusino – stacja kolejowa w tejże miejscowości
 Gusino – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu wiejskim Gusinskoje rejonu krasninskiego obwodzie smoleńskim
 Gusino – wieś w zachodniej Rosji, w osiedlu wiejskim Katynskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim